Mohammad Diop (né en 1999), joueur français de basket-ball.

 Mohamed Diop (né en 1964), nageur sénégalais ;
 Mohamed Diop (né en 1981), joueur sénégalais de basket-ball ;
 Mohamed Diop (né en 1992), footballeur sénégalais.